

Geografia

Austria 
 Aflenz – comune nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)
 Aflenz an der Sulm – ex comune ora frazione di Wagna, comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)
 Aflenz Kurort – ex comune ora frazione di Aflenz, comune nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)
 Aflenz Land – ex comune ora frazione di Aflenz, comune nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)